Дискография американского рэпера Snoop Dogg состоит из 17 студийных альбомов, 17 сборников, 3 мини-альбомов, 20 микстейпов, 127 синглов и 14 промосинглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Саундтреки

Сборники

Мини-альбомы

Микстейпы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

1990

2000

2010

При участии других артистов

Промосинглы

Другие, намеченные песни

Выступления гостей

Видеоклипы

В качестве ведущего исполнителя

При участии других артистов

См. также 
 Дискография 213
 Дискография Tha Eastsidaz

Примечания 

Snoop Dogg
Snoop Dogg